Melich ist der Familienname folgender Personen:
Georg Melich (* 1979), deutscher Schauspieler
 Lukáš Melich (* 1980), tschechischer Hammerwerfer